Hold On může být:

 Hold On! (spirituál) - americký černošský spirituál (český text: Šlapej dál! - Spirituál kvintet)
 Hold On (píseň, John Lennon) – píseň hudebníka Johna Lennona z roku 1970
 Hold On (píseň, Rusko) – píseň hudebníka Rusko z roku 2010, na níž spolupracoval se zpěvačkou Amber Coffman
 Hold On (píseň, Alabama Shakes) – píseň skupiny Alabama Shakes z roku 2012
 Hold On (píseň, 50 Cent) – píseň rappera 50 Cent z roku 2014
 Hold On (album, Trapeze) – album skupiny Trapeze z roku 1978
 Hold On (album, Irena Budweiserová) – album Ireny Budweiserové z roku 2014